Карседо-де-Бургос ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос. Занимает площадь 25,49 км². Население — 337 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса